En Pologne :

 Grądki, un village situé dans le powiat de  Tarnobrzeg et dans la voïvodie des Basses-Carpates.

 Grądki, un village situé dans le powiat de Varsovie-ouest et dans la voïvodie de Mazovie.

 Grądki, un village situé dans le powiat d'Elbląg et dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.